Le Championnat du monde de vitesse moto 2016 est la  du championnat du monde de vitesse moto organisé par la FIM.

En MotoGP, l'Espagnol Marc Marquez, pilote Honda, devient triple champion du monde de la catégorie reine en reprenant le titre à son compatriote Jorge Lorenzo, qui finit troisième du championnat et quitte Yamaha pour rejoindre Ducati en 2017. Sur la deuxième marche du podium, l'éternel Valentino Rossi, toujours à l'affût d'un dixième titre mondial, reprendra le guidon en 2017 pour une douzième saison avec Yamaha. Il a eu 38 ans le 16 février 2017. Marc Marquez en aura à peine 24 le lendemain et Maverick Viñales, qui a redoré les couleurs de Suzuki cette saison, son nouveau coéquipier pour 2017, aura tout juste 22 ans.

La saison 2016 voit de nombreux records tomber en ce qui concerne les vainqueurs de courses. Cal Crutchlow, Jack Miller, Andrea Iannone et Maverick Viñales remportent leurs premières courses dans la catégorie reine. C'est la première fois que quatre pilotes s'imposent pour la première fois dans une saison en MotoGP. Entre le Grand Prix d'Italie en mai et le Grand Prix de Saint-Marin en septembre, huit pilotes différents - Jorge Lorenzo, Valentino Rossi, Jack Miller, Marc Márquez, Andrea Iannone, Cal Crutchlow, Maverick Viñales et Dani Pedrosa - gagnent les huit courses successives du calendrier, surpassant le précédent record de sept entre le Grand Prix d'Imola 1999 et le Grand Prix d'Afrique du Sud 2000. Le total de huit vainqueurs est également un record pour une seule saison, surpassant le précédent record de sept lors de la saison 2006. Lors de l'avant dernier Grand Prix de la saison, le record est amélioré à neuf vainqueurs différents avec le succès d'Andrea Dovizioso.

En Moto2, le Français Johann Zarco, champion du monde en titre, conserve son titre et devient le premier pilote à conserver la couronne dans la catégorie. Zarco devient également le premier pilote français de l'histoire à être double champion du monde. La saison est marquée par la mort de Luis Salom lors du Grand Prix de Catalogne.

En Moto3, le Britannique Danny Kent, champion en titre, a rejoint la classe intermédiaire : la Moto2. Le titre de champion des pilotes est remporté par le Sud-Africain Brad Binder, après que sa deuxième place lors du Grand Prix d'Aragon lui ait donné une avance suffisante sur ses rivaux à quatre courses de la fin. Binder, qui a terminé chacune des sept premières courses sur le podium, a pris la tête du championnat après la deuxième course en Argentine et a gagné sa première victoire lors du Grand Prix d'Espagne où il s'est pourtant élancé en  sur la grille. Avec quatre victoires supplémentaires avant Aragon, Binder a par la suite toujours mené le championnat pour devenir le troisième champion du monde de course de moto en Afrique du Sud, après Kork Ballington et Jon Ekerold.

Calendrier 

Le 11 septembre 2015, la Fédération Internationale de Motocyclisme a dévoilé un calendrier provisoire de 18 courses, puis modifié plusieurs dates deux mois plus tard.

Moto GP

Participants 
Une liste provisoire des engagés a été révélée par la Fédération internationale de motocyclisme le 7 novembre 2015.

Résultats en Moto GP

Classements des pilotes 

Système d’attribution des points

Classement des constructeurs

Moto2

Participants 
Une liste provisoire des engagés a été révélée par la Fédération internationale de motocyclisme le 7 novembre 2015.

Résultats en Moto 2

Classements des pilotes 
 Les pilotes marqués en bleu sont éligibles pour le titre de Rookie de l’année.

Système d’attribution des points

Classement des constructeurs

Moto3

Participants 
Une liste provisoire des engagés a été révélée par la Fédération internationale de motocyclisme le 7 novembre 2015.

Résultats en Moto 3

Classements des pilotes 
 Les pilotes marqués en bleu sont éligibles pour le titre de Rookie de l’année.

Système d’attribution des points

Classement des constructeurs

Sources, notes et références

Notes

Références

Liens externes 
 
 Page officielle site de la FIM

Championnat du monde de vitesse moto

Vitesse moto